Леко́к ( — петух) — французская фамилия.

 Лекок, Альберт фон — немецкий исследователь Центральной Азии, археолог.
 Лекок, Мари-Жан-Леон, маркиз Эрве де Сен-Дени — французский востоковед.
 Лекок, Морис — французский стрелок, призёр летних Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Лекок, Шарль — французский композитор.
 Лекок де Буабодран, Поль Эмиль — французский химик.
 Мсье Лекок — персонаж детективных произведений французского писателя Эмиля Габорио (1832—1873).

См. также 
 Ликок